

Sigle 
 Texture Management Unit – nome di un chip dedicato al texturing

Codici 
 TMU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tambor (Costa Rica)